Шершун:
 Шершун, Богдан Николаевич (род. 1951) — украинский футболист
 Шершун, Николай Харитонович (род. 1982) — украинский политический деятель.